Mario R. García, (1947 - ), periodista estatunidenc d'origen cubà.
 Mario García Pizarraya, (1986 - ), futbolista andalús.
 Mario García Segura, (1968 - ), jugador de futbol, porter navarrès.